Портланд се може односити на:
Портланд (Орегон), град у америчкој савезној држави Орегон
Портланд (Мејн), град у америчкој савезној држави Мејн
Портланд (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Портланд (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Портланд (Ајова), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајова
 Портланд (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Портланд (Колорадо), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Портланд (Конектикат), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
 Портланд (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Портланд (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Портланд (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Портланд (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси